1655-ös pozsonyi országgyűlés
1687-es pozsonyi országgyűlés
1708–15-ös pozsonyi országgyűlés
1741-es pozsonyi országgyűlés
1764–65-ös pozsonyi országgyűlés
1790–91-es országgyűlés
1825–27-es pozsonyi országgyűlés
1830-as pozsonyi országgyűlés
1832–36-os pozsonyi országgyűlés
1839–40-es pozsonyi országgyűlés
1843–44-es pozsonyi országgyűlés
1847–48-as pozsonyi országgyűlés